Горная классификация Джиро д’Италия () разыгрывается в рамках Джиро с 1933 года. Победитель определяется по сумме специальных очков, набранных на вершинах категорийных перевалов.

История 
На Джиро д’Италия горный зачёт впервые появился в 1933 году. Тогда организаторы выделили несколько вершин, на которых начисляли очки первым трём спортсменам. Все эти вершины были выиграны Альфредо Биндой, ставшим первым горным королём в истории Джиро.

В 1974 году для лидера горного зачёта была введена специальная зелёная майка (), в 2012 году цвет призовой майки был изменён на синий ().

Самым титулованным гонщиком в истории горной классификации является итальянец Джино Бартали, побеждавший семь раз. 12 раз горный король Джиро выигрывал и общий зачёт гонки.

Начисление очков 
По состоянию на 2017 год

Победители горной классификации

Примечания 

Джиро д’Италия